BOMIN steht als Abkürzung für folgende Unternehmen:
 die ehemalige Bochumer Mineralölgesellschaft BOMIN, ein Mineralöl-Konzern, der in den 1980ern in Konkurs ging,
 die zum Marquard & Bahls gehörende Bunkeröl-Gruppe Bomin, die aus der ehemaligen Tochter Bominflot der Bochumer Mineralölgesellschaft hervorging.

BOMIN